Гулевцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Гулевцы — посёлок в Калиновском районе Винницкой области.
 Гулевцы — до 1964 года название села Бережаны в Калиновском районе Винницкой области.
 Гулевцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.